Дада́шева — женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Дадашева, Бриллиант Сулейман кызы (род. 1959) — азербайджанская эстрадная певица и телеведущая, народная артистка Азербайджана.
 Дадашева, Милана Камилхановна (род. 1995) — российская спортсменка, борец вольного стиля. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 и 2020 годов. 
 Дадашева, Тамара Висхаджиевна (род. 1955) — чеченская певица и композитор, Народная артистка Чечено-Ингушской АССР.